Brega (dezambiguizare)- nume de persoană, răspândităîn Italia, România și Republica Moldova. Purtători:
 Ghenadie Brega, jurnalist din Republica Moldova, luptător pentru drepturile omului
 Giuseppe Brega (1877 - 1929), arhitect italian
 Mario Brega, actor italian
 Oleg Brega, jurnalist din Republica Moldova
 Radu Brega, web designer din Republica Moldova

Nume de familie italiene
Nume de familie românești